Seznam dílů seriálu Super drbna může být:

 Seznam dílů seriálu Super drbna (2007)
 Seznam dílů seriálu Super drbna (2021)